Sloot (watergang), een watergang
Sloot (Deurne), een buurtschap in de gemeente Deurne
Slooter, Sloot of Slochter, een zijriviertje van het IJ, ten westen van Amsterdam

Personen 
Melati van Java, pseudoniem van Nicolina Maria (Marie) Sloot, een Nederlands-Indisch schrijfster
Jan Sloot, een Nederlands uitvinder
Sieger Sloot, een Nederlands acteur en cabaretier
Adriaan Joseph Sloot, een Nederlands jurist

Zie ook
Sloten (doorverwijspagina)
Diepe Sloot (Fries en officieel: Djippe Sleat)